Steenmarter, een roofdier
 Kussensloop
 Fluwijn (naam), komt als achternaam en voornaam voor
 De Avonturen van Piet Fluwijn en Bolleke, een stripreeks